Рутгер Гауер, Ру́тгер У́лсен Га́уер (нід. Rutger Oelsen Hauer, МФА: [ˈrʏtxər ˈulsə(n) ˈɦʌu̯wər] Рю́тгер У́лсен Га́вер, * 23 січня 1944, м. Брекелен, провінція Утрехт, Нідерланди) — нідерландський і американський актор, продюсер, режисер та сценарист.
 Бретт Гауер, Бретт Тімоті Гауер (англ. Brett Timothy Hauer, нар. 11 липня 1971, Річфілд) — американський хокеїст,.